Aetius, 1. vagy 2. századi történetíró
 Amidai Aëtius bizánci fizikus és orvos
 Antiochiai Aëtius, 4. századi teológus
 Flavius Aëtius 5. századi római hadvezér
 Sicamus Aëtius bizánci orvos